Ту́рьец ():

 Турьец — историческая область Словакии.
 Турьец — река в Словакии, приток Вага.